Grjótfjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Grjótfjall (berg), Austurland, 
 Grjótfjall (kulle), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar